Lista najbliższych jasnych gwiazd – zestawienie wszystkich gwiazd położonych nie dalej niż 10 parseków (32,62 lat świetlnych) od Ziemi, o absolutnej wielkości gwiazdowej co najwyżej +8,5. Oznacza to, że na liście nie ma dominujących w otoczeniu Słońca, słabych czerwonych karłów.

Poniższa lista zawiera dane dotyczące najbliższych gwiazd, uszeregowane w kolejności od najbliższego układu gwiezdnego do coraz dalszych. Najbliższą Ziemi i jedyną widoczną w ciągu dnia gwiazdą jest Słońce. Jest ono gwiazdą pojedynczą, żółtym karłem ciągu głównego ewolucji gwiazd. Gwiazdy o obserwowanej wielkości gwiazdowej mniejszej niż 6,5m ukazane są na szarym tle (nie można ich dostrzec gołym okiem). Tło, na jakim prezentowane są w tym zestawieniu typy widmowe, nie odpowiada rzeczywistym kolorom gwiazd.

Legenda

Lista

Zobacz też 
 gwiazdy położone najbliżej Ziemi
 lista najjaśniejszych gwiazd według jasności wizualnej
 lista najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach
 lista gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach

Uwagi

Przypisy 

 
Listy gwiazd